La simulation multi-physique est, en analyse numérique, une tentative de reproduction du comportement d'un modèle dépendant de différents domaines des sciences physiques. Il peut s'agir de domaines mécaniques, thermiques, chimiques, électromagnétiques

Voir aussi

Articles connexes 
 OpenFOAM, boîte à outils et bibliothèques logicielles libres de simulation multi-physiques.
 Chimie numérique

Liens externes 
 Un livre de référence d'Ivan Liebgott qui présente les concepts de la modélisation et de la simulation des systèmes multi-physiques avec MATLAB/Simulink 2015b : « Modélisation et Simulation des Systèmes Multi-Physiques avec MATLAB/Simulink 2015b » (livre numérique gratuit), 370
 La simulation multi-physiques sur le site des sciences de l'ingénieur de l'École normale supérieure de Cachan.
 OpenPALM, un coupleur de code pour mettre en place des simulations multi-physiques.
 Multiphysique, une discipline pour mieux prédire et comprendre les phénomènes complexes, The Conversation.

Analyse numérique